Lu-čcheng je čínské místopisné jméno pro:

 Lu-čcheng (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang;
 Lu-čcheng (Šan-si) – městský obvod v provincii Šan-si;
 Lu-čcheng – jiné jméno pro městskou prefekturu Pao-tchou.